Nestore steht für:
 Nestore, männlicher Vorname
 Nestore (Fluss), Fluss in Umbrien, Zufluss des Tiber
 Nestore, Wildbach (Torrente) in den Provinzen Arezzo und Perugia, Zufluss des Tiber